Kubuli All Stars - St. Joseph é um clube de futebol da Dominica. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 1997.

Clubes de futebol da Dominica